Шумилиха — топоним:

Населённые пункты 
 Шумилиха — село в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Шумилиха — деревня в Муромском районе Владимирской области.

Реки 
 Шумилиха — в Ребрихинском районе Алтайского края, левый приток Кулунды.
 Шумилиха — в Северо-Байкальском районе Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Шумилиха (залив Литке) 
 Шумилиха (пролив Маточкин Шар)